IFF je lahko:
 IFF (računalništvo)
 IFF (vojaštvo)

Glej tudi 
 tričrkovne kratice od IAA do LŽŽ